Зю́зник америка́нский () — вид цветковых растений рода  семейства . Встречается на большей части территории Северной Америки. Цветёт поздним летом.

Имеет лекарственные свойства, кроме того, используется как краситель.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Niering,W., Olmstead, N., National Audubon Society Guide to North American Wildflowers, Eastern Region,1995, plate 184 and page 573, ISBN 0-394-50432-1

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA plants database
 Фотографии

Котовниковые
Флора Северной Америки
Лекарственные растения